

Codici 
 MBC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di M'bigou (Gabon)

Sigle

 Minimum bactericidal concentration – Concentrazione minima battericida, in microbiologia
 Munhwa Broadcasting Corporation, emittente radiotelevisiva sudcoreana
 Middle East Broadcasting Center, emittente radiotelevisiva araba
 Manila Broadcasting Company, emittente radiotelevisiva filippina